„Рено̀ Симбо̀л“ (Renault Symbol) е модел малки автомобили (сегмент B) на френската компания „Рено“, произвеждан от 1999 до 2021 година.

„Симбол“ е въведен като самостоятелен модел с каросерия седан, базиран на второто поколение на „Рено Клио“. Второто поколение на „Симбол“ вече не е свързано с „Клио“, а е развито въз основа на първото, а третото поколение е ребрандиран вариант на „Дачия Логан II“.

На някои пазари моделът е продаван и под марката „Нисан Платина“.

Бележки 

Симбол
Малки автомобили